Morante může znamenat:

 Elsa Morante (1912–1985) – italská spisovatelka
 Laura Morante (* 1956) – italská herečka a režisérka